Danuta Przystasz (1920–2019), oficer Wojska Polskiego, uczestniczka powstania warszawskiego, edytorka, redaktorka, nauczycielka
 Mieczysław Przystasz (1914–1986), oficer Wojska Polskiego, uczestnik konspiracji i powstania warszawskiego, urzędnik, radny
 Zbigniew Przystasz (1912–1940), oficer Wojska Polskiego, urzędnik, ofiara zbrodni katyńskiej